Гло́стер () — назва низки географічних об'єктів, а також прізвище і англійський титул.

Топоніми

Глостер () — місто в Англії

Глостер — місто, штат Міссісіпі
 Глостер — переписна місцевість, штат Луїзіана

 Округ Глостер — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Округ Глостер — округ (графство) у штаті Нью-Джерсі
 Глостер — місто, штат Массачусетс
 Глостер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Глостер — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

 Глостер — містечко у штаті Род-Айленд

Прізвище 

  (; 1776—1822) — перший афроамериканець, який став священиком у США.
 Кріс Глостер (; 2000) — американський футболіст, нападник.

Титули 
 Граф Глостер () — один з найстаріших графських титулів Англії.
 Герцог Глостер () — титул деяких молодших принців англійського (згодом — британського) королівського дому

Інше 
 Глостер (, також глочестер) — напівтвердий сорт сиру, традиційно впродовж кількох століть виготовляється у Великій Британії.
 ФКА «Глостер Сіті» () — англійський футбольний клуб з міста Челтнем.
 «Кейп-Глостер» () — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни.
 HMS «Глостер» (62) () — легкий крейсер Королівського військово-морського флоту Великої Британії.